Chilavert (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
José Luis Chilavert, een Paraguayaanse voetbalkeeper